L'atoll Nilandhe du Sud, en divehi , est un atoll des Maldives. Ses  habitants se répartissent sur 7 des 56 îles qui le composent. Les terres émergées représentent  sur les  de superficie totale de l'atoll, lagon inclus.

Administration 

L'atoll Nilandhe Sud constitue une subdivision des Maldives sous le nom de Dhaalu. Sa capitale est Kudahuvadhoo.

Référence